Jesus Christ Superstar kan syfta på

 Jesus Christ Superstar - en brittisk rockopera från 1970 av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice
 Jesus Christ Superstar (1972, svenska) - en svensk uppsättning av rockoperan från 1972
 Jesus Christ Superstar (film) - en musikalfilm från 1973 regisserad av Norman Jewison
 Jesus Christ Superstars - ett musikalbum från 1996 av den slovenska gruppen Laibach